Марија Роса има више значења:

 Марија Роса (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Роса, Елена де Флорес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику